Ю́рий Ники́форов:
 Никифоров, Юрий Алексеевич (1947—2016) — российский художник.
 Никифоров, Юрий Валерьевич (род. 1970) — советский, украинский и российский футболист, тренер.
 Никифоров, Юрий Никифорович (1934—2012) — российский политолог и историк.
 Никифоров, Юрий Сергеевич (1938 — ?) — советский футболист.